Vončina ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Vončina (1932–2010), jugoslawischer bzw. kroatischer Slawist
 Vid Vončina (* 1985), slowenischer Biathlet